Bergerhof (Gelderland), een wijk in de gemeente Renkum in de Nederlandse provincie Gelderland.
 Bergerhof (Noord-Holland), een wijk annex ook wel buurtschap in de gemeente Alkmaar in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Hoeve Bergerhof, een monumentaal boerderijcomplex in Sittard in de gemeente Sittard-Geleen in de Nederlandse provincie Limburg.